The Grinder puede referirse a:
 La serie de televisión The Grinder; o
 El videojuego '''The Grinder.